Из ада ():
 «Из ада» — письмо, отправленное в 1888 году человеком, который, как считается, мог быть Джеком-потрошителем.
 «Из Ада» — серия комиксов, написанная Аланом Муром и проиллюстрированная Эдди Кэмпбеллом (1989—1998).
 «Из ада» — американский художественный фильм 2001 года по мотивам серии комиксов.